Easter Island bezeichnet:
 eine zu Chile gehörende Insel im Südostpazifik, siehe Osterinsel
 Easter Island (Nunavut, Kanada)
 Easter Island (Ontario, Kanada)